Cyclops leewenhoekii – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1878 roku przez holenderskiego biologa Paulusa Peroniusa Cato Hoeka (1851-1914)

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops leewenhoekii Hoek, 1878. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1878 roku